Schiavoni – etnonimo medievale con il quale si indicavano le popolazioni slave

Persone 
 Antonio Schiavoni (1934) – ex calciatore italiano
 Elio Schiavoni (1922-2010) – musicista, direttore d'orchestra e produttore teatrale italiano
Federico Schiavoni (1810-1894) – geodeta italiano
 Natale Schiavoni (1777-1858) – pittore e incisore italiano
 Nicola Schiavoni Carissimo (1818-1904) – politico italiano

Pagine correlate
 Schiavone
 Schiavon (disambigua)